

Toponyme 
Deighton est le nom de plusieurs localités d'Angleterre.
 Deighton est un village du district de Hambleton, dans le Yorkshire du Nord.
 Deighton est un village de l'autorité unitaire d'York, dans le Yorkshire du Nord.
 Deighton est un district de la ville de Huddersfield, dans le Yorkshire de l'Ouest.
 North Deighton est un village du Yorkshire du Nord.

Patronyme 

 John Deighton (1830-1875), marin et aubergiste canadien
 Len Deighton (1925-), écrivain britannique
 Paul Deighton (1956-), homme politique britannique

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme